Толмачёво и Толмачево — топонимы:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Толмачево — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Толмачево — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Толма́чево — село в Брянском районе Брянской области.
 Толмачёво — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Толмачево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Толмачево — упразднённый населённый пункт в Зиминском районе Иркутской области.
 Толмачево — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Толмачево — деревня в Брежневском сельсовете Курского района Курской области.
 Толмачево — деревня в Лебяженском сельсовете Курского района Курской области.
 Толмачёво — посёлок городского типа в Лужском районе Ленинградской области.
 Толмачёво — деревня в Раменском районе Московской области.
 Толмачёво — село в Кстовском районе Нижегородской области.
 Толмачёво — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Толмачево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Толмачево — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Толмачёво — село в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Толмачево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Толмачево — село в Парабельском районе Томской области.

Транспортные объекты в России 
 Толмачёво — аэропорт Новосибирска.
 Толмачёво — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Ленинградской области.